Cheneyville steht für: 

 Cheneyville (Illinois), Ortschaft im Vermilion County, Illinois, USA 
 Cheneyville (Louisiana), Ortschaft im Rapides Parish, Louisiana, USA